Grandi speranze (Great Expectations) – romanzo di Charles Dickens
 Grandi speranze (Great Expectations) – film del 1946 diretto da David Lean
 Grandi speranze (Great Expectations) – miniserie televisiva britannica del 2011
 Grandi speranze (Great Expectations) – film del 2012 diretto da Mike Newell

Pagine correlate 
Great Expectations